Saint-Macaire kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Macaire-en-Mauges, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Macaire-du-Bois, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Macaire, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,